Мануэ́ль Гутьéррес Арагóн (; род. , ) — испанский кинорежиссёр и сценарист. Лауреат премии Сан-Себастьянского кинофестиваля.

Биография 
Мануэль Гутьеррес Арагон учился в Мадриде на журналиста, впоследствии обучался в Школе кинематографии. Работает в кино с 1969 года. В 1978 году был удостоен премии за лучшую режиссёрскую работу на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне за свой фильм «Сомнабулы».

Фильмография 
Сценарист и режиссёр
 1973: Заговори, неменькая (Habla, mudita)
 1976: Чёрная стая (Camada negra)
 1978: Сердце леса (El corazón del bosque)
 1978: Сомнабулы (Sonámbulos)
 1982: Демоны в саду (Demonios en el jardín) — приз Сан-Себастьянского кинофестиваля
 1984: Самая прекрасная ночь (La noche más hermosa)
 1984: Жестокий (Feroz)
 1986: Полнеба (La mitad del cielo)
 1997: Вещи, которые я оставил в Гаване (Cosas que dejé en la Habana)

Режиссёр
 1991: Дон Кихот Мигеля де Сервантеса (El Quijote de Miguel de Cervantes) по сценарию Камило Хосе Селы

Сценарист
 1999: Когда ты будешь рядом (Cuando vuelvas a mi lado)

Примечания

Ссылки 

Члены Королевской академии испанского языка